«Клад и крест» — трилогия Сергея Сухинова, впервые опубликованная в 2008—2010 годах.

В трилогию входят повести:
 Вожак и его друзья (2010)
 Клад и крест (2008)
 Утраченная реликвия (2010)

За первую (по очерёдности написания) книгу «Клад и крест», давшую затем название всей трилогии, Сергей Сухинов был признан лауреатом Открытого конкурса имени С. В. Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков (2008) и получил диплом Союза «Гильдия книжников России».

В 2014 году вся трилогия удостоилась Государственной премии Правительства России в области культуры, а также была отмечена дипломами Издательского совета Русской Православной Церкви.

Сюжет

«Вожак и его друзья» 
Трое ребят — Антон, Родик и Тёма — знакомятся с обитателями бывшего пионерлагеря Подмосковья, где нашли пристанище дети, оставшиеся без крыши над головой. Однако земля, на которой расположен пионерлагерь, становится яблоком раздора — на неё претендуют новые хозяева, связанные с криминальным миром и не останавливающиеся ни перед чем.

«Клад и крест» 

Спустя год после событий в пионерлагере друзья отправляются на поиски сокровищ князей Голицыных. Ребята забираются в заброшенное подземелье на территории бывшей княжеской усадьбы в Подмосковье и даже сталкиваются с настоящими преступниками.

«Утраченная реликвия» 

Ещё через год ребята отправляются в новое приключение: настоятель петровской церкви просит их разыскать икону сельского Успенского храма, пропавшую ещё в 1930-х годах. Чтобы выполнить это поручение, мальчишкам предстоит раскрыть немало тайн и ближе соприкоснуться с забытыми страницами отечественной истории.

История создания и жанровая характеристика 
Путь к читателю трилогия начала в 2008 году с публикации в православном издательстве «Сибирская Благозвонница» повести «Клад и крест», ставшей развитием мотивов более ранней повести Сергея Сухинова «Четверо против оборотня» (2000).

Повесть «Клад и крест» была тепло принята читателями литературной критикой как нравственно-воспитательное произведение для детей и подростков, тактично, без лишней назидательности помогающее юному поколению найти духовные опоры в условиях современной России.

В книге нашли отражение и мрачные веяния 1990-х годов, когда страна пребывала в затяжном кризисе, сказавшемся на всех сферах общественной жизни и особенно тяжело ударившем по миру детства. Однако автору удалось избежать характерных для той поры упаднических мотивов, погружения в безнадёжность.

Повесть С. Сухинова обошла стороной и другую крайность, захлестнувшую в те годы отечественную детскую литературу: тягу к бездумной и бездушной развлекательности, к нагромождению небылиц и копированию западных шаблонов при одновременном снижении качества текста. Сюжет книги С. Сухинова реалистичен и рассчитан на вдумчивого читателя. Повесть адресована детям и подросткам, задающимся вопросами о смысле жизни и выборе жизненного пути, о совести человека и его любви к родине.

Тематика повести «Клад и крест» перекликается также с известной в советское время серией книг Сергея Голицына о пионерах-исследователях русской старины («Сорок изыскателей», «За берёзовыми книгами», «Тайна старого Радуля»), однако отличается от них более современной проблематикой и глубже раскрытой темой духовного поиска, в советское время не поощрявшейся.

На волне успеха первой книги автор дописал два обрамляющих её произведения: предысторию «Вожак и его друзья» и заключительную часть «Утраченная реликвия». В полной версии трилогия «Клад и крест» вышла в 2010 году.

В 2014 году трилогия получила ряд почётных наград, в том числе Государственную премию Правительства России в области культуры и одобрительные грамоты РПЦ.

Автор учебников и разработчик методики преподавания литературы в школе Н. Е. Кутейникова отметила важную воспитательную роль повестей Сухинова, написанных на современном материале «в контексте традиций отечественной подростково-юношеской литературы ХХ столетия» и затрагивающих проблематику нравственного выбора героя, взаимоотношений человека и государства, вопросов веры и безверия и т.д., принципиальных для становления личности читателя-школьника.

В 2021 году трилогия «Клад и крест» была переиздана в новом оформлении в издательстве «Сибирская Благозвонница». Министерство культуры Московской области поддержало издание, разослав информацию о книге во все районы Московской области с предложением комплектовать ею библиотеки.

Примечания

Ссылки 
 Немыченков В. И. С чего начинается Родина? Литература для детей и юношества как стратегический приоритет национальной безопасности // Стратегические приоритеты. 2015. № 1 (5). С. 93-102.

 Владимир Немыченков. Научение отечестволюбию (о трилогии Сергея Сухинова «Клад и крест»): https://pravoslavie.ru/73027.html 

 Кутейникова Н. Е. Формирование метапредметных знаний при чтении современной детско-подростковой литературы // Изучение литературы в контексте современных образовательных стратегий. XXI Голубковские чтения: Материалы международной научно-практической конференции, 21—22 марта 2013 г. / В. Ф. Чертов. — С. 67—68, 70. — ISBN 978-5-9506-1142-1.

  

 Алексей Плотников. Гости альманаха // Литературное Подмосковье, 2017, №1.

Детская литература России
Книги для детей